

Брезани — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.
 Недожери-Брезани — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.

Брезани — населений пункт в Загребській жупанії у складі громади Раковець.